Astor je německé příjmení. Nosí jej více významných osobností:

 Caroline Schermerhorn Astor (1830–1908) – americká prominentka
 John Jacob Astor (1763–1848) – německý podnikatel, první multimilionář v Americe
 John Jacob Astor IV (1864–1912) – americký prominent, nejbohatší člověk na Titanicu
 Nancy Astor (1879–1964) – americko-britská politička

Externí odkazy